Porrini ist der Familienname folgender Personen:

 Dino Porrini (* 1953), italienischer Radrennfahrer
 Sergio Porrini (* 1968), italienischer Fußballspieler